Durchschuss steht für:
 Schusswunde, die durch ein Projektil, das den Körper verlassen hat, verursacht wurde
 Zeilendurchschuss, schrifttypischer Zeilenabstand
 Durchschuss (Architektur), Steinlage aus anderem Material in einer Mauer
 Durchschuss, Einfügen leerer Seiten in ein Buch; siehe Durchschossenes Exemplar

Siehe auch: